Turina ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Massin (Komponist) (1793–nach 1823), genannt Turina, französischer Komponist
 Ivan Turina (1980–2013), kroatischer Fußballspieler
 Joaquín Turina (Maler) (1847–1903), spanischer Maler
 Joaquín Turina (1882–1949), spanischer Komponist
 Luciana Turina (* 1946), italienische Schauspielerin
 Marko Turina (* 1937), kroatischer Herzchirurg
 Vladimir Turina (1913–1968), kroatischer Architekt